Маасбоммел — городок в нидерландской провинции Гелдерланд на реке Маас, часть муниципалитета Западный Маас и Вал. Впервые упоминается в 1144 году (как "Buomele"), 15 августа 1312 года получил городские права и стал ганзейским городом. Был отдельным муниципалитетом до 1818, когда был объединён с Аппелтерном (от которого его отделяет зона отдыха De Gouden Ham из трёх озёр).

На 2001 год Маасбоммел имел 615 жителей, площадь застройки - 0,28 km², включал в себя 255 жилых домов. Вместе с прилегающей сельской местностью население составляет примерно 1320 человек.

В отличие от большинства мест в Гельдерланде, Маасбоммел населён преимущественно католиками.

Маасбоммел известен как место, где впервые начали строиться плавучие дома-амфибии.

Населённые пункты Гелдерланда